Les gomphodontes ou gomphodontiens (Gomphodontia) forment un clade de cynodontes cynognathiens qui comprend les ,  et les traversodontidés.

Description 
Ils se distinguent par des dents postcanines de type molaire larges et rapprochées, qui convergent avec celles des mammifères. Les autres caractéristiques distinctives des gomphodontes comprennent des arcades zygomatiques profondes, des postcanines supérieures avec trois cuspides ou plus couvrant leur largeur et des postcanines inférieures avec deux cuspides couvrant leur largeur. Les gomphodontes apparaissent au Trias inférieur et s'éteignent à la fin du Trias supérieur et leurs fossiles sont connus d'Afrique australe, d'Argentine et du sud du Brésil, à l'est de l'Amérique du Nord, en Europe, en Chine et en Antarctique.

Classification 
Le taxon Gomphodontia est nommée pour la première fois par le paléontologue Harry Seeley en 1895. Il le considère comme un ordre de thérapsides à dents larges (alors appelés anomodontes) d'Afrique du Sud, le distinguant de Cynodontia. Dans les années 1930, les Gomphodontia sont considérés comme un sous-ordre des Cynodontia qui inclut les familles Diademodontidae, Trirachodontidae, Traversodontidae et Tritylodontidae. Ces quatre familles sont également regroupées dans la superfamille des Traversodontoidea, nommée par le paléontologue Edward Drinker Cope en 1884, remplaçant parfois Gomphodontia dans diverses taxonomies de cynodontes. En 2001, Gomphodontia est défini comme un clade à base de tige comprenant tous les cynodontes plus étroitement liés à Exaeretodon qu'à Cynognathus. Cela le place dans le plus grand clade Cynognathia, l'un des deux principaux groupes d'eucynodontes (l'autre étant Probainognathia). Depuis lors, la plupart des études retirent les Tritylodontidae des Gomphodontia et les ont reclassent au sein des Probainognathia en tant que groupe plus étroitement lié aux mammifères que ne le sont les gomphodontes similaires de manière convergente. Tritylodontoidea tombe en désuétude tandis que Gomphodontia continue d'être utilisé dans de nombreuses recherches.

Phylogénie 
Ci-dessous, un cladogramme de Ruta, Botha-Brink, Mitchell et Benton (2013) montrant une hypothèse de relations entres gomphodontes :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes
 Therapsida
 Cynodontia
 Cynognathia
 Cynognathus

Liens externes 

Cynodonte (nom scientifique)
Thérapside du Trias
Taxon fossile décrit en 1895